Adio, domnule Chips! (Goodbye, Mr. Chips) se poate referi la:

 Adio, domnule Chips! (roman), un roman din 1934 de James Hilton
 Adio, domnule Chips! (film din 1939), un film britanic din 1939 regizat de Sam Wood, cu vedetele Robert Donat și Greer Garson.
 Adio, domnule Chips! (film din 1969), un film american din 1969 regizat de Herbert Ross, cu vedetele Peter O'Toole și Petula Clark.